Verkohlung steht für:

 höchster Verbrennungsgrad beim Menschen, siehe Verbrennung (Medizin) #Verbrennungsgrad
 gezielte Verschwelung von Holz, siehe Kohlenmeiler

Siehe auch:
 Inkohlung, der natürliche Entstehungsprozess von Kohle